Taipa — ilha de Macau
 Construção de terra
 Muros de taipa — estrutura comum nas serras da região sul do Brasil 
 Pau a pique — técnica de construção típica do período colonial do Brasil